El término Nectris puede referirse a:

un género de plantas Cabomba;
un género de aves Puffinus.